«Увлекательная фонетика с обезьянкой» () — эпизод 313 (№ 43) сериала «Южный Парк», премьера которого состоялась 10 ноября 1999 года.

Сюжет 

В качестве подготовки к конкурсу по произношению слов Лиэн покупает Картману специальный набор для обучения — «Увлекательная фонетика с обезьянкой» (включающий в себя кассету с упражениями, карточки со словами и настоящую обезьянку с ударной установкой, которая должна задавать ритм произношению). На конкурсе Эрик надеется на её поддержку, однако та в самый ответственный момент не желает стучать в такт слову и Эрик выбывает. В финале остаются Кайл и двое никому незнакомых детей, которые обучаются дома, Марк и Ребекка Котсвальд. Они побеждают и до ухода домой успевают немного поговорить с обычными детьми.

Дома Марк говорит о том, что ему стало интересно общаться с «обычными» детьми, и заявляет, что хочет сходить в обычную школу. Родители не хотят допускать такое, однако в конце концов отпускают его в огромном пластиковом баллоне. Недовольные школьники вытаскивают его из баллона и привязывают изолентой к скамейке. Отец Марка приходит ко взрослым в бар поговорить по поводу инцидента, но и те привязывают его изолентой к скамье.

Тем временем Кайл проявляет интерес к Ребекке. Он пытается с ней поговорить, поёт песни под окном; в конце концов ему удаётся прийти к ней в комнату, где они играют в доктора (игра, к облегчению родителей Ребекки, оказывается всего лишь неким подобием попыток трепанации черепа налысо обритому прямо сквозь шапку Кайлу). Во время очередной встречи Кайл говорит Ребекке о своём чувстве, и они целуются. Кайл приглашает Ребекку на школьную дискотеку.

Картман, узнав от Марка что такое  домашнее обучение, загорается этой идеей и переходит на такой же режим. Поскольку мама не может заставить его ничем заниматься, для Эрика занятия превращаются в долгий сон, полное безделье и постоянный просмотр телевизора.

На дискотеке Dio исполняют песню «Holy Diver». Мальчики планируют примотать Марка изолентой к флагштоку. Под впечатлением от поцелуев Ребекка приходит на дискотеку вульгарно одетой и целуется со всеми подряд; Марк говорит Кайлу, что тот превратил его сестру в шлюху, и избивает его. Теперь ребята считают, что Марк крутой, и наперебой пытаются подружиться с ним. Родители, пришедшие присматривать за Марком и Ребеккой, понимают, что незнание реальной жизни может закончиться для детей пагубно, и разрешают Марку посещать школу снова. На дискотеке появляются взрослые из бара, хватают отца Марка и успешно привязывают его к столбу изолентой.

Смерть Кенни 

Когда Кенни и Стэн навещают Картмана у него дома, Кенни пытается отобрать у обезьянки пирожное. Та нападает на него, избивает и убивает. Поскольку при диалоге не присутствует Кайл, традиционные фразы звучат немного по-другому:

 Стэн: О боже мой, твоя мартышка убила Кенни! (Oh my God, Fonics Monkey killed Kenny!)
 Картман: Ты чертовски прав. (You're damn straight, he did.)

Пародии 

 Основой для образа Ребекки стала Ребекка Силфон, обучавшаяся на дому студентка, выигравшая национальный конкурс по произношению слов.
 Название серии является отсылкой к популярному в Америке наименованию образовательных материалов — «Hooked on Phonics» (Увлекательная фонетика).
 Сцена, в которой Кайл предлагает Ребекке поцеловать его, пародирует эпизод «The Gamesters of Triskelion» из оригинального телесериала «Звёздный путь». Из того же сериала взята сопровождающая музыка к сцене, однако она звучит в других сериях «Звёздного пути» — «Shore Leave» и «This Side of Paradise».
 Увидев Марка в пластиковом баллоне, Картман говорит, что у него болезнь Джона Траволты. Это намёк на фильм 1976 года «Мальчик в пластиковом пузыре» (), где снимался Траволта.

Факты 
 Эпизод стал последним, в котором женские роли озвучивала Мэри Кей Бергман. Эпизод вышел за день до её смерти.
 В сцене, где Картман уходит из школы, чтобы обучаться дома, он пародирует сам себя, говоря вместо стандартной фразы «Пошли вы нафиг, пацаны, я домой» () «Да пошли вы все, я буду обучаться дома» ().
 Дискотека в конце эпизода посвящена операции в заливе Свиней.
 На постере в комнате Ребекки изображена формула уксусной кислоты.
 На двери в комнате Ребекки можно увидеть Флаг Словении.

Ссылки 

 «Hooked on Monkey Phonics» на South Park Studios
 Сценарий серии «Hooked on Monkey Phonics»